Poilley (Ille-et-Vilaine)
 Poilley (Manche)